De Engelse titel van het boek De reis om de wereld in tachtig dagen, van Jules Verne.
 Around the World in Eighty Days (1956), een verfilming van dit boek met David Niven.
 Around the World in 80 Days (miniserie), een miniserie uit 1989, gebaseerd op dit boek.
 Around the World in 80 Days (2004), een tweede verfilming van dit boek, met Jackie Chan.
 Around the World in 80 Days (televisieserie), een televisieserie uit 2021, gebaseerd op dit boek.
 Around the World in 80 Days (Michael Palin), een boek van Michael Palin over de reis uit het boek van Jules Verne.